Tony Martin ist der Name folgender Personen:

 Christian Theis(s) (1802–1873), hessischer Kaufmann und Politiker
 Christian Theis (Radsportler) (* 1979), luxemburgischer Radsportler 
 Christian Theis (Wasserballspieler) (* 1990), deutscher Wasserballspieler